Pie de gallina puede referirse a:
El nombre común de la planta Chenopodium bonus-henricus.
El nombre común de la planta Cynodon dactylon.
El nombre común de la planta Echinochloa crus-galli.
El nombre común de la planta Eleusine indica.
El nombre común de la planta '''''Torilis japonica.